Moira může být:

geografické pojmy
 Moira (Achaia), řecká obec
 Moira (County Down), severoirské město
 Moira (Goa), indické sídlo
 Moira (Leicestershire), anglické sídlo v hrabství Leicestershire
 County of Moira, australský okres ve státě Victoria
 Moira (Nový Jižní Wales), australská venkovská oblast
 Moira (New York), americké město ve státě New York
 Moira (Ontario), kanadská správní oblast
 Moira (jezero), kanadská řeka v provincii Ontario
 Moira (řeka), kanadská řeka v provincii Ontario

jiné významy
 Moira (oblečení), výrobce funkčního oblečení
 Moira (jméno), ženské křestní jméno
 Earl of Moira, irský šlechtický titul – hrabě z Moiry
 Moira (vojenství), historická řecká vojenská formace
 HMS Moira (1805), britská válečná loď
 Moira (rod), biologický rod mořských hvězdic
 638 Moira, asteroid
 Moira (album), album japonské kapely Sound Horizon
 Moira (fiktivní svět), fiktivní svět ze stejnojmenné fantasy trilogie Henri Loevenbrucka
 Moira (Hrdina ze hry Overwatch), Support Hero ze hry Overwatch
 Moiry, bytosti z řecké mytologie

Externí odkazy